

Persone 
Angelo Masieri (Villa Santina, 1921 – Bedford, 28 giugno 1952) – architetto italiano
Giampiero Masieri – giornalista italiano
Luciano Masieri – giocatore di pallacanestro italiano
Luigi Masieri (secolo XIX) – traduttore e scrittore italiano
Sergio Masieri (nome d'arte di Sergio Giorgetti) (Prato, 1 luglio 1943) – attore e direttore del doppiaggio italiano

Edifici 
Ca' Masieri – edificio civile veneziano, nel sestiere di Dorsoduro
Palazzo Della Porta-Masieri – a Udine
Villa Masieri – via del Pian dei Giullari 40,  Firenze

Insediamenti umani 
Masieri di Sopra, (Vicenza)